Goldschau ist der Name folgender Orte:

 Goldschau (Nobitz) ein Ortsteil der Gemeinde Nobitz, Thüringen
 Goldschau (Osterfeld) ein Ortsteil der Stadt Osterfeld, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt